Pułki szwoleżerów noszące numer 4:

 4 Pułk Szwoleżerów – Armii Polskiej we Francji (1919)
 4 Pułk Szwoleżerów – Cesarstwa Austriackiego (od 1801)